PAS, Pas ali pas je lahko:

V naravoslovju 
 pas (anatomija), del telesa med prsmi in boki
 časovni pas
 obalni pas
 bibavični pas
 emerzijski pas
 ribji pas
 podnebni pas
 asteroidni pas
 valenčni pas, najvišja energija, ki bi jo lahko imeli elektroni v snovi pri absolutni ničli
 prepovedani pas, energetski pas med valenčnim in prevodnim pasom, brez energetskih stanj in elektronov
 prevodni pas, energijski pas elektronov
površinsko aktivna snov

Ostalo 
 pas (oblačilo), del oblačila in modni dodatek
 pas (borilne veščine), sistem stopenj znanja v borilnih veščinah
 varnostni pas
 policijski pas
 eksplozivni pas
 plezalni pas
 deviški pas
 sveti pas, krščanska relikvija

Toponim 
 Le Pas, občina v Franciji
 Pas-de-Calais, departma Francije
 The Pas, Manitoba, mesto v Kanadi